Germana puede referirse a:
 El femenino de germano

Nombre propio femenino
 Germana de Foix (1488-1538) reina consorte de Aragón y virreina de Valencia.
 Germana Cousin (1570-1601), santa cristiana.
 Germana (119 o 120-19 de enero de 154), santa y mártir cristiana.
 Anne-Louise Germaine Necker (1766-1817), escritora suiza.
 Sophie Germain (1776-1831), matemática y física francesa.
 Germaine Lubin (1890-1979), soprano francesa.
 Germaine Martinelli (1887-1964), soprano francesa
 Germaine Oury-Desruelles (1889-1978), escultora francesa
 Germaine Tailleferre (1892-1982) compositora francesa.
 Germaine Richier (1902-1959), escultora francesa.
 Germaine Montero (1909-2000), actriz y cantante francesa.
 Germaine Greer (1939-) escritora y periodista australiana.

Topónimo
Germaine

Nombres femeninos